

Cinema 
 La fine (How It Ends) – film del 2018 diretto da David M. Rosenthal
 How It Ends – film del 2021 diretto da Zoe Lister-Jones e Daryl Wein

Musica 
 How It Ends – gruppo musicale
 How It Ends – album dei DeVotchKa del 2004